Списак градова у Јерменији по броју становника.

Списак

Спољашње везе 
 Статистичка служба Републике Јерменије

Јерменија
Административна подела Јерменије